Banngraben heißen die folgenden Gewässer:

 Banngraben (Almbach), rechter Zufluss vom Bannkopf des Almbachs (zur Berchtesgadener Ache) im Schellenberger Forst, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Banngraben (Breg), rechter Zufluss der Breg vor Bruggen, Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg; mit einem älteren unteren Mündungsarm
 Banngraben (Großer Aurachbach), rechter Zufluss des Großen Aurachbachs (zur Wörnitz) nahe Büchelberg, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Banngraben (Irrsee), östlicher Zufluss vom Schoibernberg des Irrsees oder Zeller Sees bei Laiter, Gemeinde Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Banngraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Oberrhein bei Scherzheim) nach Diersheim, Stadt Rheinau (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Banngraben (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht in der Witznautalsperre, Gemeinde Weilheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Banngraben (Stockacher Aach), linker Zufluss der Stockacher Aach beim Erlenhof, Stadtteil Wahlwies, Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg